Aqualand es una cadena de parques acuáticos operados por el grupo turístico español Aspro Parks. Es la cadena de parques acuáticos más grande de Europa.

En total, hay cinco Aqualands en España, uno en Portugal, y siete en Francia. Aspro Ocio también posee otras propiedades bajo la misma marca, que incluyen Jungle Park en Tenerife.

España 
 Aqualand Costa Adeje, provincia de Santa Cruz de Tenerife 
 Aqualand Bahía de Cádiz, provincia de Cádiz 
 Aqualand El Arenal, Baleares
 Aqualand Torremolinos, provincia de Málaga
 Aqualand Maspalomas, provincia de Las Palmas

Portugal 
 Aqualand Algarve

Francia 
 Aqualand Bassin D'Arcachon
 Aqualand Saint Cyprien
 Aqualand Cap D´Agde
 Aqualand Saint-Cyr-sur-Mer
 Aqualand Frèjus 
 Aqualand Sainte Maxime
 Aqualand Port Leucate

Notas

Enlaces externos 
 *
 Sobre Aspro Ocio
 Waterpark Portugal - Aqualand
 El Almanaque de Turismo - Aspro Ocio
 Aqualand Algarve Portugal en Algarve Guidebook
 Aqualand Costa Tenerife de Adeje. Dolphinarium: Detalles llenos del parque, galería de foto, curiosidades, ubicación, etc.

Parques acuáticos de España